Bregi su naselje u Hrvatskoj u sastavu općine Matulja. Nalaze se u Primorsko-goranskoj županiji.

Zemljopis 
Sjeverno su Rukavac, sjeveroistočno su Mihotići, Pobri i Matulji, istočno i južno je Opatija, jugozapadno je Veprinac.

Stanovništvo

Izvori

Mrežna sjedišta 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji